Bleiler ist der Familienname folgender Personen:

 Everett Franklin Bleiler (1920–2010), amerikanischer Herausgeber, Bibliograph, Kritiker und Literaturwissenschaftler
 Gretchen Bleiler (* 1981), US-amerikanische Snowboarderin